Franck Guillois, connu sur Internet sous le pseudonyme de Knarf, est un ingénieur du son, musicien et humoriste français.

Biographie 
Il a étudié à la  dont il est diplômé en 1995. À l'époque, il vit à Noisy-le-Grand et il rencontre John Lang, qui crée l'univers audio de Donjon de Naheulbeuk. 

À partir de 2002, il est créateur de la saga MP3 Les Aventuriers du Survivaure et devient scénariste des bandes dessinées adaptées de l'histoire, dessinée par Marion Poinsot et publiée à partir de 2006 par Clair de Lune. 

Il est également membre du Naheulband, le groupe musical interprétant les créations connexes au Donjon de Naheulbeuk, et produit les deux albums du groupe Belyscendre, avant de partir pour Londres en 2012. En 2014, il exerce le métier de cadre informatique à Londres.

Publications 
 Les Aventuriers du NHL2987 Survivaure (scénario), avec Marion Poinsot (dessin), Clair de Lune :
 Le Cycle des Krygonites, chapitre 1, 2006, .
 Le Cycle des Krygonites, chapitre 2, 2007, .
 Le Cycle des Krygonites, chapitre 3, 2008, .
 L'Amiral prend la porte, 2009, .
 Colonisation, partie 1, Clair de Lune, 2011, .

Références

Annexes

Bibliographie

Article connexe 
 Les Aventuriers du Survivaure

Liens externes 
 
 
 Knarfworld, site de l'auteur

Auteur-compositeur-interprète français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)